__БЕЗКН__

Sinopidae (Синопидае  — „брзе лисице”) је изумрла породица плаценталних сисара из изумрлог реда Hyaenodonta, која је у периоду од раног до средњег еоцена настањивала подручје Азије, Европе и Сјеверне Америке. Ову породицу сисара су чинили родови Acarictis и Sinopa, парафилетски род Prototomus и несврстана врста Sinopidae sp. (FMNH PM 59529). Стручни назив за чланове ове породице сисара је синопиди.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација породице Sinopidae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Sinopidae.
{{clade |style=font-size:85%;line-height:100%;background-color:#E5E4E2;
|grouplabel1=
|label1= †Hyaenodonta 
|1= }}

Временска распрострањенст

Унутар реда Hyaenodonta

Унутар породице Sinopidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце